Прамац може бити:
 Прамац (сазвежђе)
 Прамац (брод)